235 км, 235-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

Казахстан 
 235 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Казахская железная дорога. Код 708263

Россия 
 235 км — разъезд, Горьковская железная дорога (Чувашская Республика). Код 247812

 235 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Новгородская область). Код 043819
 235 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Челябинская область). Код 815658

Украина 
 235 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южная железная дорога (Полтавская область). Код 427524
 235 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога (Днепропетровская область). Код 453463